Název Brôdok má více vodních toků:

 Brôdok (přítok Hrabovce) – pravostranný přítok Hrabovce na Slovensku v okrese Bardejov
 Brôdok (přítok Slovinského potoka) – levostranný přítok Slovinského potoka na Slovensku v okrese Spišská Nová Ves
 Brôdok (přítok Stošianky) – pravostranný přítok Stošianky na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš